Agent Provocateur steht für:

 Agent Provocateur, ein Lockspitzel in staatlichem Auftrag
 Agent Provocateur (Dessous), britische Dessousmarke
 Agent Provocateur (Band), britische Electronica-Band
 Agent Provocateur (Album), Studioalbum (1984) von Foreigner